TRX steht für:
 Michelin TRX, Rad-Reifen-System von Michelin
 Yamaha TRX, Motorrad-Modell der Firma Yamaha
 den Flughafen von Trenton (Missouri) nach dem IATA-Flughafencode
 In der Funktechnik als Abkürzung für Transceiver
 TRX-Training, ein Fitnesstraining unter Zuhilfenahme nicht elastischer Gurte und Seile und ohne zusätzliche Gewichte, siehe Schlingentraining
 Bahnhof Renningen nach DS 100
 Tronix (Kryptowährung), eine Kryptowährung

trx steht für:
 Tringgus (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache auf Borneo

Abkürzung